Sergej Trubetskoj kan avse:

* Sergej Trubetskoj (1790–1860)
 Sergej Trubetskoj (1862–1905)